Итиго— . Также может значить:

 Ичиго Куросаки, главный герой аниме и манги «Блич».
 Итиго Момомия, главная героиня «Tokyo Mew Mew».
 Итиго Амано, главная героиня «Yumeiro Patissiere».
  — аниме и манга.

 Ichigo Mashimaro () — аниме и манга. 
 Ichigo (code: 015) - героиня аниме «Darling in the FranXX».